Presika je lahko:
 Presika, Ljutomer (Slovenija)
 Presika, Vrbovsko (Hrvaška)
 Presika Labin (Hrvaška)